

Teatri 
 Hollywood Palladium – teatro di Hollywood
 London Palladium – teatro di Londra
 Palladium – sala concerti, in seguito night club, di New York. Chiuso nel 1997 e successivamente demolito
 Teatro Palladium – teatro di Roma

Altro 
 Palladium – scultura, generalmente di dea, che funge da talismano
 Palladium – in informatica, primo nome dell'architettura software Microsoft nota come Next-Generation Secure Computing Base
 Palladium Books – editore di giochi di ruolo
 Palladium Fantasy Role-Playing Game – gioco di ruolo
 Palladium – in mineralogia, nome ufficiale IMA dell'elemento chimico Palladio

Pagine correlate 
 Palladio